Аршак Эпифан — тронное имя вероятного царя Парфии, правившего в начале I века до н. э.

Личное имя этого вероятного парфянского царя, именующего себя на монетах ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΡΣΑΚΟΥ ΕΠΙΦΑΝΟΥΣ ΦΙΛΕΛΛΗΝΟΣ ΕΥΕΡΓΕΤΟΥ, неизвестно. Время его правления относится к отличающимся политической нестабильностью и раздробленностью так называемым  в истории Парфии, о которых почти нет упоминания в источниках. Р. Л. Манасерян со ссылкой на Д. Сэллвуда указывает на обнаруженную вавилонскую табличку, датируемую апрелем 75 года до н. э. Сам Д. Сэллвуд отметил, что Аршак Эпифан чеканил тетрадрахмы, сходные с поздними монетами Митридата II. Однако, в отличие от Митридата II, чьим титулом был «царь царей» - ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΒΑΣΙΛΕΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ, Аршак Эпифан именует себя только «великим царём».

Литература 
 Исследования:
 Манасерян Р. Л. Международные отношения на Переднем Востоке в 80-70 годах до н. э. (Тигран II и войска с берегов Аракса) // Вестник Древней истории. 1992. № 1 (200). С. 158.
 Sellwood D.  Parthians coins. The Cambridge History of Iran. The Political History of Iran under the Arsacids. The Cambridge History of Iran. V. 3(1). P. 287.

Парфянские цари
Правители Азии I века до н. э.